Alonzo Pérez de Guzmán el Bueno - Spaans militair en heer van Sanlúcar de Barrameda
 Guzmán el Bueno (metrostation) - metrostation in Madrid, vernoemd naar bovenstaand militair

Zie ook
 Guzmán, doorverwijspagina